«Шахтёр-2» Донецк () — украинский футбольный клуб из Донецка, фарм-клуб команды «Шахтёр» Донецк. Ранее выступал во второй и первой украинских футбольных лигах.

История 
Команда дубля донецкого «Шахтёра» была организована в 1949 году для участия в чемпионате СССР среди дублирующих составов. В этом турнире команда провела 41 сезон.

На базе этой команды в 1992 году был организован «Шахтёр-2», который в сезоне 1992 года выступал в Первой лиге, где занял 12 место. В результате этого команда провела сезоны с 1992/93 по 1997/98 во Второй лиге, вновь вернувшись в Первую лигу в 1998 году. Перед началом сезона 2006/07 команда снялась с соревнований Первой лиги 2006/07 до их начала с целью участия во вновь организованном турнире дублёров, как «Шахтёр-дубль» Донецк.

История названий 
 1949—1991 —  «Шахтёр-Д»  Донецк  
 1991—1992 —  «Шахтёр-2»  Донецк  
 1992—1994 —  «Металлург»  Константиновка  
 1994—1995 —  «Гарант»  Донецк  
 1995—2006 —  «Шахтёр-2»  Донецк

Выступления в чемпионатах Украины 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Лига
! Место
! Игры
! Выигрыш
! Ничья
! Поражение
! Забито
! Пропущено
! Очки
|-
|align=center|1992
|align=center|1 «Б»
|align=center|12/14
|align=center|26
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|19
|align=center|25
|align=center|48
|align=center|12
|-
|align=center|1992/93
|align=center|2
|align=center|11/18
|align=center|34
|align=center|10
|align=center|12
|align=center|12
|align=center|33
|align=center|30
|align=center|32
|-
|align=center|1993/94
|align=center|2
|align=center|17/22
|align=center|42
|align=center|13
|align=center|9
|align=center|20
|align=center|41
|align=center|58
|align=center|35
|-
|align=center|1994/95
|align=center|2
|align=center|20/22
|align=center|30
|align=center|18
|align=center|1
|align=center|11
|align=center|55
|align=center|36
|align=center|55
|-
|align=center|1995/96
|align=center|2 «Б»
|align=center|9/21
|align=center|38
|align=center|18
|align=center|7
|align=center|13
|align=center|44
|align=center|32
|align=center|61
|-
|align=center|1996/97
|align=center|2 «Б»
|align=center|9/17
|align=center|32
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|11
|align=center|43
|align=center|39
|align=center|41
|-
|align=center|1997/98
|align=center|2 «В»
|align=center bgcolor=gold|1/17
|align=center|30
|align=center|22
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|87
|align=center|26
|align=center|70
|-
|align=center|1998/99
|align=center|1
|align=center|10/20
|align=center|38
|align=center|15
|align=center|7
|align=center|16
|align=center|51
|align=center|44
|align=center|52
|-
|align=center|1999/2000
|align=center|1
|align=center|4/18
|align=center|34
|align=center|16
|align=center|8
|align=center|10
|align=center|47
|align=center|38
|align=center|56
|-
|align=center|2000/2001
|align=center|1
|align=center|13/18
|align=center|34
|align=center|13
|align=center|4
|align=center|17
|align=center|31
|align=center|39
|align=center|43
|-
|align=center|2001/2002
|align=center|1
|align=center|11/18
|align=center|34
|align=center|13
|align=center|7
|align=center|14
|align=center|50
|align=center|46
|align=center|46
|-
|align=center|2002/2003
|align=center|1
|align=center|12/18
|align=center|34
|align=center|11
|align=center|9
|align=center|14
|align=center|33
|align=center|40
|align=center|42
|-
|align=center|2003/2004
|align=center|1
|align=center|10/18
|align=center|34
|align=center|12
|align=center|8
|align=center|14
|align=center|43
|align=center|43
|align=center|44
|-
|align=center|2004/2005
|align=center|1
|align=center|11/18
|align=center|34
|align=center|13
|align=center|5
|align=center|16
|align=center|45
|align=center|53
|align=center|44
|-
|align=center|2005/2006
|align=center|1
|align=center|11/18
|align=center|34
|align=center|12
|align=center|8
|align=center|14
|align=center|37
|align=center|42
|align=center|44
|}

См. также 
 «Шахтёр» Донецк
 «Шахтёр-3» Донецк
 Список футбольных клубов Украины

Примечания

Ссылки 

ФК «Шахтёр» Донецк
Футбольные клубы Донецка